Леонид Павлович Евдокимов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 5 октября 1946 г. в п. Усть-Коса Косинского района Пермской области в семье служащего. Член КПСС.

Окончив в 1965 г. Косинскую среднюю школу, поступил работать слесарем РММ Косинского сплавного участка Косинской сплавной конторы. В октябре 1965 г. был призван в ряды Советской Армии. После увольнения в запас в 1968 г. поступил на I курс лесоинженерного факультета Уральского лесотехнического института. По завершении учебы в 1937 г. был направлен на работу в качестве технорука Косинского сплавного участка Косинской сплавной конторы. В данном предприятии проработал до января 1981 г. главным технологом, а затем главным инженером.
С января 1982 г. по ноябрь 1985 г. работал директором Верхне-Камской сплавной конторы. За время его работы в сплавной конторе произошли заметные положительные изменения в организации труда, большое внимание уделялось внедрению нового, передового в производство, укреплению трудовой и производственной дисциплины в коллективе, улучшению условий быта, отдыха работающих.

Учитывая деловые качества Евдокимова Л.П., в ноябре 1985 г. бюро окружкома КПСС рекомендовало его на должность генерального директора объединения «Кудымкарлес». За период работы в объединении (ноябрь 1985 г. — октябрь 1986 г.) он показал себя технически грамотным специалистом, инициативным, требовательным к себе и подчиненным руководителем. Много внимания уделял развитию на предприятиях объединения капитального строительства и деревообработки. Евдокимов Л.П. настойчив в решении поставленных задач.
За трудовые успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств одиннадцатой пятилетки в мае 1986 г. награжден орденом «Знак Почета».

Леонид Павлович принимал активное участие в общественной работе, с декабря 1985 г. являлся членом бюро окружкома КПСС, избирался депутатом Гайнского районного, являлся депутатом окружного Совета народных депутатов.

1965 – 1968 — военнослужащий Группа советских войск в Германии

1986—1988 гг. был избран вторым секретарем Коми-Пермяцкого окружкома КПСС Пермской области.

1988—1989 гг. — первый секретарь Кудымкарского горкома КПСС Пермской области.

С 1989 г. — первый секретарь Коми-Пермяцкого окружкома КПСС г. Кудымкар Пермской области.

Депутат Верховного Совета РСФСР

Ссылки 
 Евдокимов

Вторые секретари Коми-Пермяцкого окружкома КПСС
Первые секретари Коми-Пермяцкого окружкома КПСС
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Первые секретари городских комитетов КПСС